Billingen kan syfta på:

Billingen, är ett av Västergötlands tretton platåberg och ligger i Skövde kommun, Skara kommun och Falköpings kommun
Billingenmasten, Billingenmasten 326 meter hög radio- och TV-mast belägen på Billingen, 
 Billingen (tidning) – en tidigare tidning i Skövde

Sjöar
Lilla Billingen, Närke, sjö i Askersunds kommun, 
Stora Billingen, Närke, sjö i Askersunds kommun, 
Billingen, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (1,58 km²)
Billingen, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (27,7 ha)
Lill-Billingen, sjö i Söderhamns kommun,  (19,1 ha)
Mellan-Billingen, sjö i Söderhamns kommun,  (9,13 ha)
Stor-Billingen, sjö i Söderhamns kommun,  (56,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn